Terramare steht für

 Terramare-Kultur, eine archäologische Kultur der Bronzezeit
 ICBM-Terramare, eine Forschungseinrichtung der Universität Oldenburg in Wilhelmshaven
 Georg Terramare (1889–1948), österreichischer Dramatiker und Regisseur
 Michael Eisler-Terramare (1877–1970), österreichischer Pathologe